Мария Го́лубева:
 Голубева, Мария (род. 1973) — латвийский политик.
 Голубева, Мария Петровна (Яснева; 1861—1936) — активная участница революционного движения в России.